Fudbalski klub „Proleter” Nowy Sad (serb. cyr.: Фудбалски клуб „Пролетер“ Нови Сад) – serbski klub piłkarski z Nowego Sadu, utworzony w roku 1951. Obecnie występuje w serbskiej Super liga Srbije.

Piłkarze

Obecny skład 

Kluby piłkarskie w Nowym Sadzie
Kluby piłkarskie założone w 1951